Nagykőmázsai-zsomboly néven az alábbi barlang lett írásban említve:

 Nagykőmázsai-zsomboly, a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly másik neve.

Hasonló nevek:

 Nagy-kőmázsai-zsomboly, a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly másik neve.
 Nagy-Kőmázsai-zsomboly, a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly másik neve.
 Nagykőmázsai zsomboly, a Nagykőmázsa-oldali-zsomboly másik neve.
 Nagykőmázsai zsomboly, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.